SSC se može odnositi na:

 Skandijum monosulfid, SSc
 Sistemska skleroza, bolest